Sector Centro puede referirse a los siguientes artículos:
 Sector centro, de Santiago, Chile.
 Sector Centro, de Temuco, Chile.